Gebr. Nagel ist die Bezeichnung für

 Gebr. Nagel, Orgelbaufirma in Großenhain in Sachsen, um 1870–um 1920, siehe Nagel (Orgelbauer)
 Gebr. Nagel, Spedition in Versmold in Ostwestfalen, 1935–1952, siehe Nagel-Group#Geschichte